

En Belgique
 Laneuville, hameau belge de la commune de Chiny;
 Laneuville, hameau belge de la commune de Libramont;
 Laneuville-au-Bois, village de l'Ardenne belge, section de la commune de Tenneville;

En France 
 Laneuville-sur-Meuse, dans la Meuse ;
 Laneuville-au-Rupt, dans la Meuse ;
 Laneuville-au-Pont, dans la Haute-Marne ;
 Laneuville-à-Rémy, dans la Haute-Marne ;
 Laneuville-à-Bayard, dans la Haute-Marne (ancienne commune) ;
 Laneuville-au-Bois dans la Haute-Marne (ancienne commune) ;
 Laneuville, annexe de la commune de Vry en Moselle.

 Jean-Louis Laneuville (1756-1826), peintre français ;
 Eric Laneuville (né en 1952), réalisateur, acteur et producteur de télévision américain.

Voir aussi